Kodala kan syfta på följande:
 Kodala (djur) – ett släkte nattsländer
 Kodala (ort)  –  en ort i Indien